Лемке (Lemke, Lemcke, Lembke, Lembcke) — німецьке та єврейське прізвище, що може відноситись до:

 Арі Лемке — людина, котра дала Лінукс ім'я.
 Лев Ісаакович Лемке — радянський і російський актор театру і кіно, Заслужений артист Росії.

 14327 Лемке (14327 Lemke), астероїд головного поясу.